La coupe d'Israël féminine de football est une compétition de football féminin à élimination directe opposant les clubs d'Israël, créée en 1998.

Palmarès

Notes et références 

Compétition de football en Israël
Compétition féminine de football
Israel